

Sens principal 
Un bossu, ou une bossue, désigne une personne présentant une gibbosité ou « bosse », en général dans le haut du dos.

Personnes

Nom 

 Auguste Bossu (1885-1945), architecte français ;
 Charles Marville, né Charles-François Bossu (1813-1879), photographe français ;
  ;
 Juliette Bossu (née en 2000), gymnaste artistique française ;
 Sylvia Bossu (1962-1995), artiste française d'art moderne.

Surnom 
 Adam de la Halle dit « le Bossu d'Arras » (vers 1240-1287/1306), trouvère de langue picarde. 
 Conrad II le Bossu (1260/1265-1304), noble polonais, duc de Ścinawa de Żagań.
 Edmond de Lancastre ou Edmond Plantagenêt, dit le Bossu (1245-1296), prince anglais, comte de Lancastre.
 Godefroid III de Basse-Lotharingie dit Godefroid le Bossu (mort en 1076), noble franc, duc de Haute-Lotharingie puis de Basse-Lotharingie.
 Inge  Krokrygg le Bossu (1135-1161), roi de Norvège.
 Jean II le Bossu (vers 1333-1384), noble français, comte d'Armagnac, de Fezensac, de Rodez et de Charolais, vicomte de Lomagne et d'Auvillars.
 Ladislas le Bossu (1303/1305-1351-1352), noble polonais, duc de Dobrzyń.
 Louis VIII le Bossu (1403–1445), duc de Bavière.
 Pépin le Bossu (vers 770-811), grand noble franc de la famille carolingienne, fils considéré comme illégitime de Charlemagne.
 Pietro Paolo Bonzi dit « le Bossu de Carrache » ou « le Bossu des fruits » (vers 1576-1636), peintre italien connu pour ses natures mortes et ses paysages.
 Robert II de Beaumont dit le Bossu (1104-1168), noble anglo-normand, deuxième comte de Leicester, justicier d'Angleterre.

Dans l'art 
 Le Bossu de Rome, film italien réalisé par Carlo Lizzani, sorti en 1960.
 Le Bossu et la Danseuse, film allemand muet réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1920.
 La Légende du pauvre bossu, court métrage d'animation réalisé par Michel Ocelot en 1982.
 Maison dite Bossu, maison remarquable de l'île de La Réunion, œuvre de Jean Bossu inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
 Nuit de bossu, film iranien réalisé par Farrokh Ghaffari, sorti en 1965.
 , à l'origine un conte russe.

Zoologie 
 Cromileptes altivelis, communément nommé Mérou bossu ou Mérou de Grace Kelly, poisson marin de la famille des Serranidés ou Mérous.
 Gibberulus gibberulus, dit Strombe bossu, mollusque gastéropode de la famille des Strombidae.
 Lutjanus gibbus, ou Vivaneau bossu, poisson marin de la famille des Lutjanidae.
 Monotaxis grandoculis, dit Empereur bossu ou Empereur gros yeux, poisson de la famille des Lethrinidae.
 Oncorhynhus gorbuscha, dit Saumon bossu ou Saumon rose à bosse, poisson de la famille des Salmonidae.
 Tetrosomus gibbosus, dit Coffre bossu, poisson tetraodontiforme.
 Zabrus tenebrioides, dit Zabre bossu ou Zabre des céréales, insecte coléoptère de la famille des Carabidae.

Voir aussi 
 , .
 , , .
 .